Белисарио Домингез има више значења:

 Белисарио Домингез (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Белисарио Домингез (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Белисарио Домингез (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез, Ел Букаро (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез, Сан Педро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез, Идроелектрика (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белисарио Домингез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Белисарио Домингез (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Белисарио Домингез, Лас Гверитас (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Белисарио Домингез (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Белисарио Домингез, Ел Борачо (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Белисарио Домингез (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Белисарио Домингез, Ла Бурера (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Белисарио Домингез, Сан Грегорио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Белисарио Домингез (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Белисарио Домингез (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику